

Cinema 
 The Door Between – film del 1917 diretto da Rupert Julian
 The Door Between – film del 1919 prodotto della Southern California Production Company

Letteratura 
 La porta chiusa (The Door Between) – romanzo di Ellery Queen del 1937

Televisione 
 The Door Between – episodio della serie televisiva The Further Adventures of Ellery Queen (1958)